Dimitriew ist:

 der Name eines bulgarischen Offiziers, siehe Radko Dimitriew
 die eingedeutschte Variante der russischen Stadt Dmitrijew